Velika nagrada Madžarske 2008 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2008. Odvijala se je 3. avgusta 2008 na dirkališče Hungaroring.

Rezultati

Kvalifikacije 
* - kazen.

|-
!1
|22
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:19,376
|1:19,473
|1:20,899
|1
|-
!2
|23
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:19,945
|1:19,480
|1:21,140
|2
|-
!3
|2
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:19,578
|1:19,068
|1:21,191
|3
|-
!4
|4
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:20,053
|1:19,776
|1:21,281
|4
|-
!5
|12
| Timo Glock
|Toyota
|1:19,980
|1:19,246
|1:21,326
|5
|-
!6
|1
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:20,006
|1:19,546
|1:21,516
|6
|-
!7
|5
| Fernando Alonso
|Renault
|1:20,229
|1:19,816
|1:21,698
|7
|-
!8
|10
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:20,073
|1:20,046
|1:21,732
|8
|-
!9
|11
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:19,942
|1:19,486
|1:21,767
|9
|-
!10
|6
| Nelson Piquet Jr.
|Renault
|1:20,583
|1:20,131
|1:22,371
|10
|-
!11
|15
| Sebastian Vettel
|Toro Rosso-Ferrari
|1:20,157
|1:20,144
|
|11
|-
!12
|16
| Jenson Button
|Honda
|1:20,888
|1:20,332
|
|12
|-
!13
|9
| David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:20,505
|1:20,502
|
|13
|-
!14
|14
| Sébastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:20,640
|1:20,963
|
|19*
|-
!15
|7
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:20,748
|brez časa
|
|14
|-
!16
|3
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:21,045
|
|
|15
|-
!17
|8
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:21,085
|
|
|16
|-
!18
|17
| Rubens Barrichello
|Honda
|1:21,332
|
|
|17
|-
!19
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|1:21,670
|
|
|18
|-
!20
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Ferrari
|1:22,113
|
|
|20
|}

Dirka 

|-
! 1
| 23 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
| 70
| 1:37:27,067
| 2
| 10
|-
! 2
| 12 ||  Timo Glock || Toyota
| 70
| + 11,061 s
| 5
| 8
|-
! 3
| 1 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 70
| + 16,856 s
| 6
| 6
|-
! 4
| 5 ||  Fernando Alonso || Renault
| 70
| + 21,614 s
| 7
| 5
|-
! 5
| 22 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 70
| + 23,048 s
| 1
| 4
|-
! 6
| 6 ||  Nelson Piquet Jr. || Renault
| 70
| + 32,298 s
| 10
| 3
|-
! 7
| 11 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 70
| + 36,449 s
| 9
| 2
|-
! 8
| 4 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 70
| + 48,321 s
| 4
| 1
|-
! 9
| 10 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 70
| + 58,834 s
| 8
|
|-
! 10
| 3 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 70
| + 1:07,709
| 15
|
|-
! 11
| 9 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 70
| + 1:10,407
| 13
|
|-
! 12
| 16 ||  Jenson Button || Honda
| 69
| +1 krog
| 12
|
|-
! 13
| 8 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 69
| +1 krog
| 16
|
|-
! 14
| 7 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 69
| +1 krog
| 14
|
|-
! 15
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 18
|
|-
! 16
| 17 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 68
| +2 kroga
| 17
|
|-
! 17
| 2 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 67
| Motor
| 3
|
|-
! 18
| 14 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 67
| +3 krogi
| 19
|
|-
! Ods
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Ferrari
| 62
| Zavore
| 20
|
|-
! Ods
| 15 ||  Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari
| 22
| Pregrevanje
| 11
|
|}

Opombe 

 Vodilni: Felipe Massa 60 (1-18, 22-44, 49-67), Lewis Hamilton 1 (19), Heikki Kovalainen 9 (20-21, 45-48, 68-70)
 Prva zmaga: Heikki Kovalainen (kot stoti dirkač v zgodovini Formule 1)
 Prve stopničke: Timo Glock

Formula 1 sezona 2008
2008